Жанибек Алимханулы (; , с. Жыланды, Казахстан) — непобеждённый казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр (2016), чемпион мира (2013), чемпион Азиатских игр (2014) и чемпион Азии (2013) в любителях.
В профессионалах действующий чемпион мира по версии WBO (2022—)

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 8-я (май 2022) и являлся 1-м среди казахстанских боксёров средней весовой категории и казахстанских боксёров вообще, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял: 1-ю строку рейтинга WBO, 4-ю строку рейтинга WBC, 7-ю строку рейтинга WBA, 9-ю строку рейтинга IBF и 6-ю строку рейтинга The Ring, — входя в ТОП-10 лучших боксёров среднего веса всего мира.

Биография 
Родился в селе Жыланды, Алакольского района Алматинской области. Происходит из рода найман. Там и начал заниматься боксом в секции у Мурата Сихимбаева. Позднее переехал в Алматы, где продолжил заниматься у Сихимбаева.
Своим боксёрским кумиром считает боксёра Серика Конакбаева.

Указом Президента Республики Казахстан награждён орденом «Құрмет» (2014)

Любительская карьера

Чемпионат Казахстана 2012 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил Дениса Рыбака. В четвертьфинале победил Нурбола Алтаева. В полуфинале победил Рустама Сваева. В финале победил Ерика Альжанова.

Чемпионат Азии 2013 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил узбекистанца Шухрата Абдуллаева. В четвертьфинале победил китайца Вэнь Иньхана. В полуфинале победил иранца Саджада Мехраби. В финале победил таджикистанца Навруза Джафоева.

Чемпионат мира 2013 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/16 финала победил азербайджанца Солтана Мигитинова. В 1/8 финала победил мексиканца Хуана Антонио Меркадо. В четвертьфинале победил румына . В полуфинале победил британца . В финале победил ирландца .

Азиатские игры 2014 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил Ян Юйтина из Китайского Тайбэя. В четвертьфинале победил иранца Саджада Мехраби. В полуфинале победил индийца . В финале победил иорданца Одаи Аль-Хиндави.

Всемирная серия бокса 2015 
Представлял команду «Astana Arlans» (Казахстан). Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). 14 февраля 2015 года победил пуэрториканца Джеффри Фласа Гуиллена. 18 апреля 2015 года победил аргентинца Кристиана Сарате.

Чемпионат Казахстана 2015 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В финале победил Ерика Альжанова.

Чемпионат Азии 2015 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил китайца Чжоу Ди. В четвертьфинале проиграл узбекистанцу Бектемиру Меликузиеву.

Чемпионат мира 2015 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил мексиканца Мисаэля Родригеса. В четвертьфинале проиграл ирландцу .

Олимпийские игры 2016 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/16 финала победил британца . В 1/8 финала победил алжирца Ильяса Аббади. В четвертьфинале проиграл азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.

Чемпионат Казахстана 2016 
Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). В 1/8 финала победил Абзала Куттыбекова. В четвертьфинале победил Жанибека Картбаева. В полуфинале победил Вадима Казакова. В финале победил Нурдаулета Жарманова.

Чемпионат Казахстана 2017 
После годового перерыва в любительском боксе выступил в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). В 1/8 финала победил Бауыржана Сейсена. В четвертьфинале сенсационно проиграл 19-летнему костанайцу Михаилу Коханчику (0-5).

Профессиональная карьера 
29 октября 2016 года дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав в 1-м раунде опытного колумбийца .

В мае 2018 года подписал контракт с менеджером Эгисом Климасом и американской промоутерской компанией Top Rank Боба Арума. Его наставником стал тренер Бадди МакГирт. Дебютный бой в Штатах 28 сентября он уверенно выиграл, но критики отметили общий недостаток казахстанских боксёров. Через месяц вышел документальный фильм Берика Султана «Америкадағы алғашқы жекпе-жек» о дебюте казахстанца в Америке.

Статистика профессиональных боёв

Боксёрские титулы

Любительские 
 2012  Чемпион Казахстана в средней весовой категории (до 75 кг).
 2013  Чемпион Азии в средней весовой категории (до 75 кг).
 2013  Чемпион мира в средней весовой категории (до 75 кг).
 2014  Чемпион Азиатских игр в средней весовой категории (до 75 кг).
 2015  Чемпион Казахстана в средней весовой категории (до 75 кг).
 2016  Чемпион Казахстана в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг).

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в среднем весе

Примечания

Ссылки 
 
 Жанибек Алимханулы — страница на сайте vRINGe.com
 Жанибек Алимханулы — страница на сайте Ringside24.com
 Профиль на Boxing-Scoop.com
 Профиль на сайте AIBA.
 Профиль на сайте WSB.
 Профиль на сайте Федерации бокса Казахстана.
 Профиль на сайте Летних Олимпийских игр 2016.

Боксёры Казахстана
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Казахстана по боксу
Чемпионы Азии по боксу
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Всемирной боксёрской организации